Чемпионат Армении по футболу сезона 2021/2022 ― 30-й национальный чемпионат Армении по футболу, в котором приняли участие 10 клубов. Чемпионский титул защищал «Алашкерт», а новым чемпионом впервые за 7 лет стал ереванский «Пюник».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Армянская премьер-лига 2021/22 на сайте Федерации футбола Армении
 Чемпионат Армении на uefa.com
 Чемпионат Армении на soccerway.com

Армения
Чемпионат Армении по футболу
Спорт в Армении в 2021 году
Спорт в Армении в 2022 году